Ткачик:
 Ткачиковые или Ткачики () — семейство птиц.
 Ткачик — фамилия:
  (род. 1952) — заслуженный художник Украины.
 Ткачик, Гжегож (род. 1980) — польский гандболист.

См. также 
 Ткач
 Ткачёв